

Тримбл — місто, штат Міссурі
 Тримбл — місто, штат Теннессі
 Тримбл — селище, штат Огайо